Финальный турнир чемпионата Европы по футболу 2010 года среди юношей до 17 лет проводился в Лихтенштейне с 18 мая по 30 мая 2010 года. В турнире могли участвовать футболисты, родившиеся после 1 января 1993 года. Победителем впервые в своей истории стала сборная Англии, которая в полуфинале обыграла сборную Франции, а в финале — команду Испании. Бронзовые медали завоевали сборные Франции и Турции. 

Несмотря на то, что Лихтенштейн был хозяином турнира, их сборная не принимала участия в финальном раунде, они снялись с соревнований после того, как в УЕФА высказали опасения в неконкурентоспособности сборной Лихтенштейна U-17.

Отборочные игры 

Финальному турниру чемпионата Европы по футболу среди юношей до 17 лет предшествовали два отборочных этапа: отборочный и элитный. В течение этих раундов 52 команды выявили 7 из них, которые прошли в финальную часть.

Участники

Составы

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфиналы

Финал

Символическая сборная

Примечания

Ссылки 
 Uefa.com

Футбол в Европе в 2010 году
Футбольные соревнования в Лихтенштейне
Май 2010 года
2010-е годы в Лихтенштейне